Соревнования по теннису на VII летних Азиатских играх прошли с 1 по 16 сентября, выявив обладателей семи комплектов медалей.

Общая информация 
В 1974 году теннис попадает в программу взрослых Азиатских игр в 4-й раз и первый раз с 1966 года. Впервые в истории местом проведения соревнования становится Иран.

В сравнении с предыдущим соревнованием организаторы вновь вели в каждом виде дополнительные игры за бронзовые медали в соревнованиях, где призёры выявляются по системе плей-офф.

Медали

Медалисты

Одиночные турниры

Парные турниры

Командные турниры

Общий зачёт 

Игры